El nombre Pedro II puede referirse a:

Personajes 
Hay varias personas llamadas Pedro II:

Como monarcas ostentaron este nombre:
 Pedro II de Aragón, el Católico (1196-1213), rey de Aragón y conde de Barcelona.
 Pedro II de Barcelona, el Grande o Pedro III de Aragón (1240-1285).
 Pedro II de Valencia, el Ceremonioso, o Pedro IV de Aragón (1319-1387).
 Pedro II de Sicilia (1305-1342), rey siciliano.
 Pedro II de Portugal, el Pacífico (1648-1706), regente y rey portugués.
 Pedro II de Brasil, el Magnánimo (1825-1891), emperador de Brasil entre 1831 y 1889.
 Pedro II de Rusia (1715-1730), noble ruso, zar entre 1727 y 1730.
 Pedro II de Chipre, el Gordo (c. 1357-1382), rey de Chipre y titular de Jerusalén.
 Pedro II de Yugoslavia (1923-1970), último rey de Yugoslavia.
 Pedro II de Bulgaria, emperador búlgaro en rebeldía frente a Bizancio entre 1040 y 1041.

Otros nobles con el nombre de Pedro II:
 Pedro II de Arborea (1211-1241), juez de Arborea.
 Pedro II de Saboya (1203-1268), conde de Saboya y de Richmond.
 Pedro II de Bearn, vizconde de Bearn, de Gabardan y de Brulhois desde 1134 hasta su muerte en 1153.
 Pedro II de Borbón (1438-1503).
 Pedro II de La Marche (1342-1362), noble francés.
 Pedro II de Urgel (1340-1408), conde de Urgel y vizconde de Áger, barón de Entenza, de Antillón y de Alcolea de Cinca.
 Pedro II de Bretaña (1418-1457), duque de Bretaña.
 Pedro II de Médici (1472-1503), señor de Florencia entre 1492 y 1494.
 Pedro II de Oldenburgo, gran duque de Oldemburgo (1827-1900).
 Pedro II de Carcasona (¿?-1059), conde asociado de Carcasona en dos ocasiones.

Otras personas conocidas como Pedro II:
 Pedro II, obispo de Salamanca entre 1247 y 1267
 Pedro II, obispo de Oviedo entre 1251 y 1268
 Pedro II (1934−), Manuel Alonso Corral, papa de la Iglesia palmariana.
 Pedro II (Peter Athanasius), religioso canadiense.
 Pedro II (Maurice Archieri, c. años 1920), religioso parisino, «vicario de Cristo, no papa» de la religión católica romana tradicional desde 2002.
 Pedro II (Julius Tischler), religioso alemán.
 Pedro II (Chester Olszewski), religioso estadounidense.
 Pedro Romano II (William Kamm, 1950−), religioso alemán residente en Australia.
 Pedro Atanasio II (nombre civil desconocido), facción disidente de la Iglesia Palmariana.

Lugares 
  Pedro II, municipio del Estado de Piauí, Brasil.